

Odonymes sans quantième 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent le nom de ce mois, sans indication de quantième.

Odonymes avec quantième 

Plusieurs odonymes, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois, avec indication d'un quantième, sous différentes graphies.

Notes et localisations

Notes

Géolocalisations

Voir aussi 

, 01